« Mange tes morts » est une insulte utilisée dans les langues manouche, yéniche et gitane
 Mange tes morts, un album des Têtes Raides écrit en collaboration avec Alexandre R. sorti en 1990 
 Mange tes morts : tu ne diras point, un film français de Jean-Charles Hue, sorti en 2014

Notes et références 

2. Mange tes morts = album de seth gecko, célèbre rappeur français